Antonio Maria Filippo Luigi d'Orleans, duca di Montpensier (1824-1890), figlio di Luigi Filippo, re dei francesi e di Maria Amalia di Borbone-Napoli;
 Antonio Maria Luigi Filippo Giovanni Fiorenzo d'Orléans e Borbone, infante di Spagna e duca di Galliera (1866-1930), figlio del precedente e di Luisa Ferdinanda di Borbone-Spagna.